

Canada 
Edgewood, une ville située en Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Edgewood, une ville de Californie ;
 Edgewood, une ville de Floride ;
 Edgewood, un village de l’Illinois ;
 Edgewood, une ville de l’Indiana ;
 Edgewood, une ville de l’Iowa ;
 Edgewood, une ville du Kentucky ;
 Edgewood, une ville du Maryland ;
 Edgewood, une ville du Nouveau-Mexique ;
 Edgewood, une ville de l’État de New York ;
 Edgewood, une ville de l’Ohio ;
 Edgewood, une ville de Pennsylvanie ;
 Edgewood, une ville du Texas ;
 Edgewood, une ville de l’État de Washington.
 Edgewood, un quartier de Washington, D.C.

Afrique du Sud 
Université d'Edgewood, une université du KwaZulu-Natal.